Jeringa se puede referirse a:

Jeringa (lingüística), jerga peruana.
Jeringa, instrumento médico.
Jeringa de Pascal, instrumento de laboratorio.
Jeringa, humorista colombiano.

Enlaces externos